МДФ:

 МДФ — плитный материал
 Стеновые панели МДФ
 Московский дом фотографии
 Международная диабетическая федерация
 Международная дорожная федерация
 Мелко-дисперсная фракция
 Минимальная дистанция фокусировки

См. также 

 МФ